Le Tchad dispose de 23 régions administratives. Avec la réforme institutionnelle qui a été adoptée le  durant 5 jours de vote et vérification, les régions du Tchad ont été réduites a 12. qui sont reparties comme suit :

 La Province du Centre, chef-lieu Mongo a pour ressort territorial les régions du Guera et du Batha ;
 La Province du Centre-Est, chef-lieu Am-Timan regroupe les régions du Salamat et du Dar-Sila ;
 La Province du Centre-Ouest, aura pour chef-lieu Massenya et comme ressort territorial les régions du Hadjer-lamis et du Chari-Baguirmi ;
 La Province de l’Est, son chef-lieu Abéché, et a pour son ressort territorial les régions du Ouaddaï et le wadi Fira ;
 La Province de l’extrême-Nord a pour chef-lieu Bardai et ressort territorial le Tibesti ;
 La Province du Sud-Est , chef-lieu Sarh et son ressort territorial sera la région du Moyen-Chari ;
 N’Djamena aura un statut particulier ;
 La province du Nord, chef-lieu Faya-Largeau et aura pour ressort territorial le Borkou ;
 La province du Nord-est, chef-lieu Amdjarass son ressort territorial les régions de l’Ennedi-Est et de l’Ennedi-Ouest ;
 La province de l’ouest, son chef-lieu Bol et aura comme ressort territorial les régions du Kanem, du Bahr-El gazal et le Lac ;
 La Province du Sud, chef-lieu Moundou, son ressort territorial sera les deux Logones ;
 La Province du Sud-ouest, son chef-lieu Pala et son ressort territorial les régions du Mayo-Kebbi Est, le Mayo-kebbi Ouest et la Tandjilé.

Notes et références 

Liste en rapport avec le Tchad
Région au Tchad